2 miejscowości w Polsce:
 Żołędno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Żołędno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój